Зимовий кубок Вищої ліги 2017 — 5-й розіграш кубку. Участь у турнірі візьмуть команди з Латвії, Литви та Естонії.

Груповий етап 

Результати

Посилання 
Офіційний сайт

2017
2017 у футболі